Facundus ist der Name von

 Facundus von Hermiane, 6. Jahrhundert, Bischof von Hermiane
 Doctor facundus, siehe Petrus Aureoli (* um 1280; † 1322), dem Franziskanerorden angehörender Theologe und Philosoph
 Facundus, Heiliger, siehe Facundus und Primitivus

Siehe auch:
 Beatus Facundus, siehe Beatus (Buchmalerei),  illuminierte Handschriften mit einem dem Beatus von Liébana zugeschriebenen Apokalypsen-Kommentar